Elena Morozova – calciatrice russa
 Feodosija Prokof'evna Morozova – monaca cristiana russa 
 Margarita Morozova – mecenate russa
 Ol'ga Morozova – allenatrice di tennis ed ex tennista russa
 Tat'jana Morozova – lottatrice russa